Еммонс (округ, Північна Дакота), Округ Еммонс () — округ (графство) у штаті Північна Дакота, США.
 Джон Еммонс (, нар. 17 серпня 1974, Сан-Хосе) — американський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.
 Катерина Еммонс (, при народженні Куркова (Kůrková), 17 листопада 1983) — чеський стрілець, олімпійська чемпіонка.
 Метт Еммонс (, 4 травня 1981) — американський стрілець, олімпійський чемпіон.
 5391 Еммонс (5391 Emmons) — астероїд головного поясу.
 Еммонс (Міннесота), Еммонс () — місто в окрузі Фріборн, штат Міннесота, США.